Прва влада Ане Брнабић
 Друга влада Ане Брнабић